Anik Vermette (1978- ), actrice canadienne.
 Antoine Vermette (né en 1982), joueur québécois de hockey sur glace 
 Cécile Vermette (1945- ), infirmière et une femme politique québécoise.
 Claude Vermette (1930-2006), peintre et céramiste québécois.
 Doyle Vermette, homme politique canadien de Saskatchewan.
 Gérard Vermette (1923-1996), comédien et fantaisiste québécois.
 Guillaume Vermette (né en 1988), clown humanitaire québécois.
 Mark Vermette (1967- ), joueur professionnel de hockey sur glace canadien. 

Homonymie de patronyme